

Film
The Best Policy – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
The Best Policy – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan

TV
The Best Policy –  episodio del 1987 della serie tv La mamma è sempre la mamma